Flis – rzeczny spław towarów
 Flis – opera Stanisława Moniuszki
 Flis – poemat Sebastiana Fabiana Klonowica
 Flis  - potok, prawy dopływ rzeki Brdy

Osoby noszące to nazwisko:
 Andrzej Flis – partyzant
 Andrzej Flis – antropolog i socjolog
 Jacek Flis – szachista
 Jan Flis – geograf
 Jarosław Flis – socjolog
 Zygmunt Flis – poeta